New Carlisle ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Carlisle (Indiana)
 New Carlisle (Ohio)

in Kanada:
 New Carlisle (Québec)